Parzonería es un término utilizado en el País Vasco para referirse tanto a un territorio compartido que no pertenece en exclusiva a ningún municipio, como a la comunidad de pueblos propietaria de ese territorio.

En la actualidad, existen las siguientes parzonerías:
 Parzonería General de Guipúzcoa y Álava, también llamada Parzonería Mayor de Gipuzcoa.
 Parzonería Menor de Gipúzcoa, también llamada Parzonería de Guipúzcoa.
 Parzonería de Entzia-arriba.
 Parzonería de Iturrieta.
 Parzonería General de Entzia.
 Parzonería de Apota-Ubarrundia.
 Parzonería de la Concordia.
 Sierra Brava de Badaya, el Álava

Véase también

Referencias

Enlaces externos 

Administración local de España
Términos de geografía en España
Organización territorial de España
Mancomunidades
Guipúzcoa
Álava